Po svom glavnom pokrovitelju, nosila je ime Liga Vitalis.

Natjecateljski sustav 

Igra se po dvokružnom liga-sustavu. Za pobjedu se dobiva 3 boda, za neriješeno bod, a za poraz nijedan bod.

Sudionici Lige de Honre 2006/07.

Ove momčadi su lanjski prvoligaši.:
 Gil Vicente (12.-plasirani, umjesto 15.-plasiranog "Belenensesa" zbog korištenja igrača Mateusa Galiana da Coste, angolskog reprezentativca, koji je igrao u statusu amatera i profesionalca u istoj godini)
 Rio Ave (16.)
 Vitoria S.C. "de Guimarães" (17.)
 Penafiel (18.)

Iz portugalske 2. lige (u stvari, trećeligaško natjecanje) u Ligu de Honru su se plasirale iduće momčadi:
 Oliv. Moscavide (prvaci)
 Trofense (doprvaci)

Konačni popis sudionika:

 Chaves
 Estoril-Praia
 Feirense
 Gil Vicente
 Gondomar
 Leixões
 SC Olhanense
 Oliv. Moscavide
 Penafiel
 Portimonense
 Rio Ave
 Santa Clara
 Trofense
 Varzim
 Vitoria Guimaraes
 Vizela

Broj sudionika u Ligi de Honri je u sezoni 2006/07. smanjen za dvoje.

Rezultati

1. kolo 

 23. pro '06. Leixoes - Gil Vicente          2:1
 27. kol '06. Feirense - Chaves              1:0
 27. kol '06. Portimonense - Santa Clara     0:1
 27. kol '06. Estoril - Olivais e Moscavide  1:1
 27. kol '06. Vitoria Guimaraes - Vizela     2:0
 27. kol '06. Trofense - Penafiel            0:0
 27. kol '06. Gondomar - Olhanense           1:1
 27. kol '06. Rio Ave - Varzim               0:0

2. kolo 

 10. ruj '06. Olhanense - Portimonense       1:4 
 10. ruj '06. Chaves - Estoril               0:1 
 10. ruj '06. Varzim - Vitoria Guimaraes     2:1 
 10. ruj '06. Santa Clara - Leixoes          0:2 
 10. ruj '06. Olivais e Moscavide - Trofense 0:2 
 10. ruj '06. Penafiel - Rio Ave             2:0 
 10. ruj '06. Vizela - Gondomar              0:1
 nije odigr.  Gil Vicente - Feirense

3. kolo 

 17. ruj '06. Olhanense - Vizela             2:1
 17. ruj '06. Vitoria Guimaraes - Penafiel   0:1 
 17. ruj '06. Trofense - Chaves              1:0 
 17. ruj '06. Portimonense - Leixoes         1:4 
 17. ruj '06. Feirense - Santa Clara         3:0 
 17. ruj '06. Gondomar - Varzim              0:1 
 17. ruj '06. Rio Ave - Olivais e Moscavide  2:1
 17. ruj '06. Estoril - Gil Vicente          3:0 b.b.

Klub „Gil Vicente” je kažnjen, jer se nije pojavio na utakmici protiv „Estorila”, a utakmica je registrirana s 3:0 u korist „Estorila”.

4. kolo 

 24. ruj '06. Varzim - Olhanense             1:0
 24. ruj '06. Santa Clara - Estoril          1:1 
 24. ruj '06. Vizela - Portimonense          1:0 
 24. ruj '06. Leixoes - Feirense             1:1 
 24. ruj '06. Oliv. e Mosc. - Vitoria (G)    2:1 
 24. ruj '06. Penafiel - Gondomar            2:0 
 24. ruj '06. Chaves - Rio Ave               1:1
 24. ruj '06. Gil Vicente - Trofense         0:3 b.b.

Klub „Gil Vicente” je kažnjen, jer se nije pojavio na utakmici protiv „Trofensea”, a utakmica je registrirana s 3:0 u korist „Trofensea”.

5. kolo 

 30. ruj '06. Gondomar - Olivais e Moscavide 0:1 
 01. lis '06. Portimonense - Feirense        0:0
 01. lis '06. Rio Ave - Gil Vicente          1:0 
 01. lis '06. Trofense - Santa Clara         0:1 
 01. lis '06. Vitoria Guimarase - Chaves     1:0 
 01. lis '06. Rio Ave - Gil Vicente          1:0 
 01. lis '06. Estoril - Leixoes              1:0 
 01. lis '06. Vizela - Varzim                0:1

6. kolo 

 15. lis '06. Chaves - Gondomar              2:3 
 15. lis '06. Leixoes - Trofense             1:0
 15. lis '06. Santa Clara - Rio Ave          3:3 
 15. lis '06. Oliv. e Moscavide - Olhanense  0:0 
 15. lis '06. Penafiel - Vizela              1:4 
 15. lis '06. Varzim - Portimonense          2:4 
 15. lis '06. Gil Vicente - Guimaraes        1:1 
 15. lis '06. Feirense - Estoril             1:0

7. kolo 

 22. lis '06. Portimonense - Estoril         0:1 
 22. lis '06. Trofense - Feirense            1:1
 22. lis '06. Gondomar - Gil Vicente         1:0 
 22. lis '06. Vizela - Olivais e Moscavide   1:2 
 22. lis '06. Olhanense - Chaves             2:1 
 22. lis '06. Varzim - Penafiel              2:0 
 22. lis '06. Vitoria (G) - Santa Clara      1:0 
 22. lis '06. Rio Ave - Leixoes              1:2

8. kolo 

 29. lis '06. Estoril - Trofense             1:2
 29. lis '06. Santa Clara - Gondomar         2:1
 29. lis '06. Feirense - Rio Ave             4:1 
 29. lis '06. Olivais e Moscavide - Varzim   2:1 
 29. lis '06. Gil Vicente - Olhanense        0:0 
 29. lis '06. Penafiel - Portimonense        1:0 
 29. lis '06. Leixoes - Vitoria (Guimaraes)  0:2 
 29. lis '06. Chaves - Vizela                1:1

9. kolo 

 05. stu '06. Gondomar - Leixoes             1:2 
 05. stu '06. Portimonense - Trofense        1:1
 05. stu '06. Varzim - Chaves                0:1 
 05. stu '06. Penafiel - Olivais e Moscavide 0:0 
 05. stu '06. Olhanense - Santa Clara        1:2 
 05. stu '06. Vizela - Gil Vicente           0:1 
 05. stu '06. Vitoria (G) - Feirense         1:1
 05. stu '06. Rio Ave - Estoril              1:0

10. kolo 

 19. stu '06. Chaves - Penafiel              0:0
 19. stu '06. Leixoes - Olhanense            0:1
 19. stu '06. Gil Vicente - Varzim           2:2 
 19. stu '06. Ol. e Moscavide - Portimonense 1:1
 19. stu '06. Santa Clara - Vizela           2:1 
 19. stu '06. Feirense - Gondomar            0:0
 19. stu '06. Estoril - Vitoria (Guimaraes)  1:1
 19. stu '06. Trofense - Rio Ave             0:0

11. kolo 

 26. stu '06. Penafiel - Gil Vicente         1:1
 26. stu '06. Portimonense - Rio Ave         1:3
 26. stu '06. Varzim - Santa Clara           1:3
 26. stu '06. Olivais e Moscavide - Chaves   4:1
 26. stu '06. Vizela - Leixoes               2:3
 26. stu '06. Olhanense - Feirense           2:3
 26. stu '06. Vitoria (Guimaraes) - Trofense 2:0
 26. stu '06. Gondomar - Estoril             3:0

12. kolo 

 03. pro '06. Chaves - Portimonense          1:2
 03. pro '06. Estoril - Olhanense            1:2
 03. pro '06. Santa Clara - Penafiel         0:0
 03. pro '06. Gil Vicente - Ol. e Moscavide  1:0
 03. pro '06. Trofense - Gondomar            2:2
 03. pro '06. Feirense - Vizela              0:2
 03. pro '06. Leixoes - Varzim               4:0
 03. pro '06. Rio Ave - Vitoria (Guimaraes)  5:3

13. kolo 

 10. pro '06. Olhanense - Trofense           1:1
 10. pro '06. Penafiel - Leixoes             3:0
 10. pro '06. Portimonense - Vitoria (G)     1:3
 10. pro '06. Ol. e Moscavide - Santa Clara  0:1
 10. pro '06. Gondomar - Rio Ave             0:0
 10. pro '06. Chaves - Gil Vicente           0:1
 10. pro '06. Vizela - Estoril               1:2
 10. pro '06. Varzim - Feirense              0:1

14. kolo 

 17. pro '06. Trofense - Vizela              1:1
 17. pro '06. Estoril - Varzim               2:1
 17. pro '06. Vitoria (Guimaraes) - Gondomar 0:1
 17. pro '06. Rio Ave - Olhanense            1:1
 17. pro '06. Santa Clara - Chaves           0:0
 17. pro '06. Portimonense - Gil Vicente     1:1
 17. pro '06. Leixoes - Olivais e Moscavide  4:0
 17. pro '06. Feirense - Penafiel            0:0

Nakon ovog kola, odigrana je nadoknada susreta iz prvog kola. Slijedila je stanka do 14. siječnja 2007.

15. kolo 

 14. sij '07. Varzim - Trofense              1:1
 14. sij '07. Chaves - Leixoes               0:1
 14. sij '07. Olivais e Moscavide - Feirense 1:3
 14. sij '07. Olhanense - Vitoria (G)        1:0
 14. sij '07. Gil Vicente - Santa Clara      2:1
 14. sij '07. Vizela - Rio Ave               1:1
 14. sij '07. Gondomar - Portimonense        2:0
 14. sij '07. Penafiel - Estoril             0:0

16. kolo 

 28. sij '07. Olhanense - Gondomar           0:0 
 28. sij '07. Chaves - Feirense              1:1 
 28. sij '07. Olivais e Moscavide - Estoril  3:1 
 28. sij '07. Varzim - Rio Ave               0:3 
 28. sij '07. Santa Clara - Portimonense     2:1
 28. sij '07. Vizela - Vitoria Guimaraes     2:0 
 28. sij '07. Gil Vicente - Leixoes          1:0
 28. sij '07. Penafiel - Trofense            0:3

17. kolo 

 04. vlj '07. Leixoes - Santa Clara          3:1
 04. vlj '07. Gondomar - Vizela              1:2
 04. vlj '07. Rio Ave - Penafiel             1:0
 04. vlj '07. Estoril - Chaves               1:1 
 04. vlj '07. Portimonense - Olhanense       1:0
 04. vlj '07. Vitoria Guimaraes - Varzim     0:0
 04. vlj '07. Feirense - Gil Vicente         1:2
 04. vlj '07. Trofense - Olivais e Moscavide 0:1

18. kolo 

 18. vlj '07. Santa Clara - Feirense         2:1
 18. vlj '07. Gil Vicente - Estoril          0:0
 18. vlj '07. Penafiel - Vitoria Guimaraes   0:2
 18. vlj '07. Varzim - Gondomar              2:0 
 18. vlj '07. Vizela - Olhanense             1:0
 18. vlj '07. Olivais e Moscavide - Rio Ave  1:3
 18. vlj '07. Chaves - Trofense              2:1
 18. vlj '07. Leixoes - Portimonense         0:0

19. kolo 

 25. vlj '07. Trofense - Gil Vicente         0:1
 25. vlj '07. Feirense - Leixoes             1:1
 25. vlj '07. Gondomar - Penafiel            2:1
 25. vlj '07. Vitoria (G) - Ol. e Moscavide  4:0 
 25. vlj '07. Portimonense - Vizela          0:0
 25. vlj '07. Rio Ave - Chaves               3:2
 25. vlj '07. Estoril - Santa Clara          0:1
 25. vlj '07. Olhanense - Varzim             1:1

20. kolo 

 03. ožu '07. Santa Clara - Trofense         1:0
 04. ožu '07. Penafiel - Olhanense           2:1
 04. ožu '07. Leixoes - Estoril              1:0
 04. ožu '07. Varzim - Vizela                3:2 
 04. ožu '07. Chaves - Vitoria Guimaraes     0:1
 04. ožu '07. Feirense - Portimonense        2:0
 04. ožu '07. Gil Vicente - Rio Ave          1:2
 04. ožu '07. Olivais e Moscavide - Gondomar 0:1

21. kolo 

 11. ožu '07. Estoril - Feirense             2:2
 11. ožu '07. Gondomar - Chaves              3:0
 11. ožu '07. Vitoria - Gil Vicente          1:0
 11. ožu '07. Trofense - Leixoes             1:0 
 11. ožu '07. Rio Ave - Santa Clara          2:0
 11. ožu '07. Olhanense - Oliv. e Moscavide  2:1
 11. ožu '07. Vizela - Penafiel              0:0
 11. ožu '07. Portimonense - Varzim          1:2

22. kolo 

 18. ožu '07. Santa Clara - Vitoria          0:1
 18. ožu '07. Oliv. e Moscavide - Vizela     0:0
 18. ožu '07. Chaves - Olhanense             0:1
 18. ožu '07. Feirense - Trofense            1:2 
 18. ožu '07. Estoril - Portimonense         1:0
 18. ožu '07. Gil Vicente - Gondomar         3:0
 18. ožu '07. Leixoes - Rio Ave              0:0
 18. ožu '07. Penafiel - Varzim              2:1

23. kolo 

 30. ožu '07. Vitoria - Leixoes              0:0
 01. tra '07. Gondomar - Santa Clara         1:1
 01. tra '07. Rio Ave - Feirense             2:1
 01. tra '07. Portimonense - Penafiel        1:1 
 01. tra '07. Olhanense - Gil Vicente        0:0
 01. tra '07. Varzim - Olivais e Moscavide   1:0
 01. tra '07. Vizela - Chaves                1:0
 01. tra '07. Trofense - Estoril             1:0

24. kolo 

 07. tra '07. Santa Clara - Olhanense        1:0
 07. tra '07. Chaves - Varzim                1:3
 07. tra '07. Gil Vicente - Vizela           2:1
 07. tra '07. Feirense - Vitoria             0:0 
 07. tra '07. Olivais e Moscavide - Penafiel 1:2
 07. tra '07. Leixoes - Gondomar             2:0
 07. tra '07. Estoril - Rio Ave              1:2
 07. tra '07. Trofense - Portimonense        1:3

25. kolo 

 15. tra '07. Vizela - Santa Clara           2:0
 15. tra '07. Vitoria Guimaraes - Estoril    3:1
 15. tra '07. Gondomar - Feirense            1:0
 15. tra '07. Portimonense - Ol. e Moscavide 1:1 
 15. tra '07. Olhanense - Leixoes            1:2
 15. tra '07. Penafiel - Chaves              0:0
 15. tra '07. Varzim - Gil Vicente           0:0
 15. tra '07. Rio Ave - Trofense             2:1

Vodi Rio Ave s 50, slijede Leixoes s 47, Vitoria s 42, Santa Clara s 41, Gondomar i Varzim po 36, Gil Vicente 35 itd.

26. kolo 

 22. tra '07. Trofense - Vitoria             0:1
 22. tra '07. Leixoes - Vizela               2:0
 22. tra '07. Rio Ave - Portimonense         1:2
 22. tra '07. Feirense - Olhanense           3:0 
 22. tra '07. Chaves - Olivais e Moscavide   1:0
 22. tra '07. Estoril - Gondomar             2:1
 22. tra '07. Santa Clara - Varzim           0:1
 22. tra '07. Gil Vicente - Penafiel         2:0

Vodi Rio Ave i Leixoes s 50, Vitoria s 45, Santa Clara 41, Varzim ima 39, Gil Vicente 38 itd.

27. kolo 

 29. tra '07. Vizela - Feirense              1:0
 29. tra '07. Gondomar - Trofense            1:0
 29. tra '07. Portimonense - Chaves          1:0
 29. tra '07. Varzim - Leixoes               1:1 
 29. tra '07. Penafiel - Santa Clara         1:0
 29. tra '07. Vitoria - Rio Ave              3:0
 29. tra '07. Oli. e Moscavide - Gil Vicente 1:2
 29. tra '07. Olhanense - Estoril            3:1

Vodi Leixoes s 51 bodom, slijedi Rio Ave s 50, Vitoria s 48, Gil Vicente i Santa Clara 41, Varzim ima 40, Gondomar ima 39 itd.

28. kolo 

 06. svi '07. Santa Clara - Olivais e Mosca. 2:1
 06. svi '07. Trofense - Olhanense           0:1
 06. svi '07. Rio Ave - Gondomar             1:3
 06. svi '07. Gil Vicente - Chaves           1:0
 06. svi '07. Estoril - Vizela               2:0
 06. svi '07. Feirense - Varzim              2:2
 06. svi '07. Vitoria - Portimonense         6:0
 06. svi '07. Leixoes - Penafiel             2:0

Vodi Leixoes s 54 boda, slijedi Vitoria s 51, Rio Ave s 50, Gil Vicente i Santa Clara 44, Gondomar 42, Varzim ima 41 itd.

29. kolo 

 13. svi '07. Chaves - Santa Clara           0:4
 13. svi '07. Gil Vicente - Portimonense     0:0
 13. svi '07. Vizela - Trofense              0:0
 13. svi '07. Varzim - Estoril               2:1
 13. svi '07. Penafiel - Feirense            1:0
 13. svi '07. Olhanense - Rio Ave            2:0
 13. svi '07. Olivais e Moscavide - Leixoes  1:2
 13. svi '07. Gondomar - Vitoria             0:2

Vodi Leixoes s 57 bodova, slijedi Vitoria s 54, Rio Ave s 50, Santa Clara imia 47, Gil Vicente 45, Varzim 44, Gondomar 42, Penafiel 41, Olhanense 39, Feirense 38, Vizela i Estoril 34, Trofense 33, Portimonense 30, Olivais e Moscavide ima 27, Chaves 16.

30. kolo 

 20. svi '07. Santa Clara - Gil Vicente      2:1
 20. svi '07. Portimonense - Gondomar        1:2
 20. svi '07. Vitória Guimaraes - Olhanense  1:1
 20. svi '07. Rio Ave - Vizela               2:1
 20. svi '07. Trofense - Varzimi             2:0
 20. svi '07. Feirense - Olivais e Moscavide 1:0
 20. svi '07. Estoril - Penafiel             2:1
 20. svi '07. Leixoes - Chaves               3:0

Vodi Leixoes sa 60 bodova, slijedi Vitoria s 55, Rio Ave s 53, Santa Clara ima 50, Gil Vicente i Gondomar po 45, Varzim 44, Feirense i Penafiel 41, Olhanense 40, Estoril 37, Trofense 36, Vizela 34, Portimonense 30, Olivais e Moscavide ima 27, Chaves 16.

Konačna ljestvica 

U 1. ligu, SuperLigu, plasirali su se "Leixões" i "Vitoria" iz Guimaraesa.
Iz lige su ispali: "Olivais e Moscavide" i "Chaves".

Napomena: "Gil Vicente"-u je oduzeto 9 bodova.

Vidi još 

Portugalska SuperLiga 2006./07.

Liga de Honra